Ла Алегрија има више значења:

 Ла Алегрија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Алегрија (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Алегрија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алегрија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алегрија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алегрија (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Алегрија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Алегрија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику